Ajuste de cuentas puede referirse a:

 Un asunto pendiente entre dos personas como causa de un homicidio.
 Ajuste de cuentas (1998), película estadounidense dirigida por Rod Hewitt.
 Ajuste de cuentas (2000) de Jude Watson de la serie Aprendiz de Jedi.
 Ajuste de cuentas (2001), título en España de la película Knockaround Guys.
 Ajuste de cuentas (2006), álbum del músico español Quique González.
 [[Ajuste de cuentas (película colombiana)|Ajuste de cuentas]] (1983), película colombiana dirigida por Dunav Kuzmanich.
 Un ajuste de cuentas (2009), película protagonizada por Daniel Freire y dirigida por Manane Rodríguez.
 Ajuste de cuentas, programa de televisión de la cadena Cuatro.
 Ajuste de cuentas (2013), título en Hispanoamérica de la película Grudge Match, con Robert DeNiro y Sylvester Stallone.